Моріс (, ) — англійське (Мо́ріс) і французьке (Морі́с) чоловіче ім'я, форма імені Маврикій.

Відомі носії 

 Моріс Альбвакс (; 1877—1945) — французький соціолог, психолог, представник соціологічної школи Дюркгайма.
 Моріс Алле (; 1911—2010) — французький економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1988).
 Моріс Андре (; 1933—2012, Байонна) — французький класичний сурмач.
 Моріс Бежар (, справжнє ім'я — Моріс-Жан Берже, ; 1927—2007) — французький хореограф та реформатор балету.
 Моріс Бішоп (; 1944—1983) — політичний діяч Гренади, лідер партії Спільні зусилля у галузі соціального забезпечення, освіти та визволення, прийшов до влади в результаті революційного перевороту 13 березня 1979 року. Глава Народного революційного уряду (1979—1983).
 Моріс Бланшо (; 1907—2003) — французький письменник, есеїст, літературний критик, філософ.
 Моріс Вілкінс (; 1916—2004) — британський фізик, кристалограф і молекулярний біолог новозеландського походження, відомий завдяки встановленню структури молекули ДНК у 1953 році.
 Моріс Вілкс (; 1913—2010) — британський вчений у галузі комп'ютерних наук.
 Моріс Вілсон (; 1898—1934) — англійський військовий, авіатор, відомий своєю невдалою спробою піднятися на Еверест, в результаті якої він загинув.
 Моріс Вільямс (, відомий як Мо Вільямс; 1982) — американський професійний баскетболіст.
 Моріс Віньєро (; 1879—1953) — французький гравець у крокет, срібний призер літніх Олімпійських ігор (1900).
 Моріс Ґелбрайт Калін (; 1866—1934) — канадський художник-пейзажист, що писав в манері імпресіонізму.
 Моріс Гольдхабер (; 1911—1998) — французький фізик, навчався в Кембриджському університеті.
 Моріс Дантек (; 1959) — канадський письменник-фантаст французького походження.
 Моріс де Вламінк (; 1876—1958) — відомий французький живописець — постмодерніст, талановитий малювальник й графік, засновник експресіонізму в середовищі фовістів.
 Моріс Дрюон (; 1918—2009) — французький письменник, член Французької академії (1967).
 Моріс Дюверже (; 1917—2014) — французький соціолог, політолог, юрист, державознавець, міжнародний консультант із проблем конституційного права та виборчої боротьби.
 Моріс Еванс (; 1901—1989) — англійський актор театру, кіно та телебачення.
 Моріс Ерцог (; 1919—2012) — французький альпініст і політик.
 Моріс Жарр (; 1924—2009) — французький композитор, автор саундтреків до багатьох фільмів.
 Моріс Жозеф Равель (; 1875—1937) — французький композитор.
 Моріс Жермо (1872—1958) — французький тенісист триразовий переможець Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (1905, 1906, 1910).
 Моріс Збрижер (; 1896—1981) — канадський скрипаль, композитор, диригент.
 Моріс Карно (; 1924) — американський фізик, творець методу мінімізації булевих функцій, відомого як «карта Карно».
 Моріс Куандете (; 1932—2003) — бенінський військовий та політичний діяч.
 Моріс Кув де Мюрвіль (; 1907—1999) — французький дипломат і політик, який був міністром закордонних справ (1958—1968) і прем'єр-міністром (1968—1969).
 Моріс ле Нобле Дюплессі (; 1890—1959) — Прем'єр-міністр Квебеку у 1936—1939 та 1944—1959 роках.
 Моріс Леблан (; 1864—1941) — французький письменник і журналіст, відомий своїми творами про поліцейських та їхні пригоди.
 Моріс Маніфіка (; 1986) — французький лижник, олімпійський медаліст (2014).
 Моріс Мелпас (; 1962) — шотландський футболіст, захисник.
 Моріс Мерло-Понті (; 1908—1961) — французький філософ, один з чільних представників феноменології і прихильник екзистенціалізму.
 Моріс Метерлінк (; 1862—1949) — бельгійський письменник, драматург і філософ, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури (1911).
 Моріс Норман (; 1934) — англійський футболіст, захисник.
 Моріс Рене Фреше (; 1878—1973) — французький математик, есперантист.
  Моріс Рішар (lang-fr|Joseph Henri Maurice Richard}}; *4 серпня 1921, Монреаль—†27 травня 2000, там само) — канадський хокеїст. В Національній хокейній лізі всю свою кар'єру (1942—1960) провів в одному клубі — «Монреаль Канадієнс». Володар восьми Кубків Стенлі (1944, 1946, 1953, 1956—1960).
 Моріс Панич (; 1952) — канадський драматург, режисер, актор.
 Моріс Сендак (; 1928—2012 — американський дитячий письменник, художник-ілюстратор, продюсер, режисер, актор.
 Моріс Сміт (;  1961) — американський спортсмен, професійний кікбоксер і спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв.
 Моріс Торез (;1900-1964) — діяч французького і міжнародного робочого і комуністичного руху, генеральний секретар Французької комуністичної партії, активний функціонер Комінтерну.
 Моріс Утрілло (; 1883—1955) — французький художник, майстер міського пейзажу, графік, театральний декоратор, поет. Академік Франції.
 Моріс Честнат () — американський актор кіно та телебачення. Відомий завдяки ролям у фільмах «Сусідські Хлопці» (), «Найкращій чоловік» (), «Як Майк» (), а також у V у ролі візитера Раяна.
 Моріс Фарман (; 1877—1964) — англо-французький спортсмен, чемпіон Гран-прі, льотчик.
 Моріс Шевальє (; 1888—1972) — французький естрадний співак, актор кіно.
 Моріс Шуман (; 1911—1998) — французький політичний діяч, дипломат, герой Другої світової війни.
 Моріс Ямеого (; 1921—1993) — перший президент (1960–1966) Верхньої Вольти (нині Буркіна-Фасо).

Прізвище 

 Джузеппе Джачінто Моріс (; 1796—1869) — італійський ботанік та політичний діяч.
 Еміль Моріс (; 1897—1972) — один з перших членів НСДАП, особистий охоронець і шофер Адольфа Гітлера.
 Ентоні Моріс (, 1990) — люксембурзький футболіст, воротар.

Топонім

Моріс — місто, штат Айова
 Моріс — селище, штат Луїзіана

Інше 
 «Моріс» () — фільм 1987 року режисера Джеймса Айворі за однойменним романом Е. М. Форстера, історія одностатевої любові початку двадцятого століття.

Див. також 
 Морріс